Alappuzha (district), een district van de Indiase deelstaat Kerala
 Alappuzha (stad), een stad in het district Alappuzha